František Matys – calciatore cecoslovacco
 Marek Matys – calciatore polacco
 Piotr Matys – ex calciatore polacco 
 Rudolf Matys – poeta, editore, critico e redattore radiofonico ceco